El título El retrato de Dorian Gray se refiere principalmente a la novela homónima escrita por Oscar Wilde en 1890, si bien posteriormente se han filmado diversas adaptaciones para cine, televisión y ópera con el mismo título:

Películas
El retrato de Dorian Gray (película de 1910), dirigida por Alex Strom.
El retrato de Dorian Gray (película de 1913), dirigida por Phillips Smalley.
El retrato de Dorian Gray (película de 1915), dirigida por Vsevolod Meyerhold.
El retrato de Dorian Gray (película de 1916), dirigida por Fred W. Durrant.
El retrato de Dorian Gray (película de 1917), dirigida por Richard Oswald.
El retrato de Dorian Gray (película de 1918),dirigida por Alfréd Deésy.
El retrato de Dorian Gray (película), de 1945 dirigida por Albert Lewin.
El retrato de Dorian Gray (película de 1970), dirigida por Helmut Berger.
Dorian Gray (película), de 2009 dirigida por Oliver Parker.

Televisión
El retrato de Dorian Gray (telenovela), dirigida por Ernesto Alonso.
The Picture of Dorian Gray (Play of the Month), capítulo de la serie de televisión inglesa Play of the Month de 1976 dirigida por John Gorrie.